Laboulbeniomycetes är en klass av svampar. Laboulbeniomycetes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Laboulbeniomycetes